Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1983 () прошёл в городе Мус-Джо (Саскачеван, Канада) с 3 по 9 апреля 1983 года. Турнир прошёл в 5-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 1-й раз. В Мус-Джо турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1982 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Норвегии со счётом 18:3. Третье место заняла сборная Канады (матч за 3-е место не проводился).

В чемпионате впервые приняла участие сборная Австрии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку на групповом этапе сборные Швеции и Франции набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный матч.

В результате в полуфинал плей-офф с 4-го места вышла сборная Швеции.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1983

Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскачеване
Апрель 1983 года